Рённлунд () — имя собственное шведского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Рённлунд, Ассар (1935—2011) — шведский лыжник, олимпийский чемпион зимних Игр в Инсбруке.
 Рённлунд, Тойни (более известна под фамилией Густафссон; род. 1938) — шведская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка, призёрка чемпионата мира.